Перша ліга СРСР з футболу 1980 — десятий чемпіонат СРСР з футболу серед команд першої ліги. У турнірі брали участь 24 команди. Переможцем чемпіонату став клуб «Таврія» (Сімферополь). Чемпіонат тривав з 31 березня по 14 листопада 1980 року.

Підсумкова таблиця 

Ліміт нічиїх дорівнював 12.

Медалісти 
Гравці перших трьох команд, які взяли участь щонайменше в половині матчів, отримали медалі:

 «Таврія»: Віктор Юрковський; Сергій Матухно, Костянтин Панчик, Віктор Корольов, Олександр Шудрик, Борис Маринцов, Володимир Синельник, Олег Серебрянський, Анатолій Сироватський, Сергій Причиненко, Володимир Причиненко, Володимир Науменко, Валерій Петров, Сергій Каталимов.

 «Дніпро»: Сергій Мотуз, Олександр Васютич, Олександр Лисенко, Олександр Трошкін, Валерій Черних, Михайло Паламарчук, Олег Крамаренко, Петро Яковлєв, Володимир Шевчук, Микола Самойленко, Вадим Павленко, Володимир Лютий, Анатолій Усенко.
	
 «Металіст»: Юрій Сивуха, Ростислав Поточняк, Іван Ледней, Володимир Журавчак, Валентин Крячко, Олександр Косолапов, Геннадій Дегтярьов, Володимир Лінке, Леонід Ткаченко, Леонід Сааков, Станіслав Берников, Іван Улинець, Олександр Довбій, Нодар Бачіашвілі, Сергій Малько.

Результат

Бомбардири 
Найвлучніші гравці турніру:

Футболісти українських клубів, які забили не менше п'яти голів:

Посилання 
 Перша ліга - 1980 
 Перша ліга - 1980   
 Soviet Union 1980  

80
СРСР